Соревнования по прыжкам с нормального трамплина и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки». Прыжки с трамплина начались в 13:30 по местному времени (UTC+4), а лыжная гонка в 16:30. В соревнованиях приняло участие 46 спортсменов из 15 стран. В лыжной гонке приняло участие уже 45 спортсменов, поскольку американец Тодд Лодвик решил не выходить на старт. Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся австрийский двоеборец Бернхард Грубер, который принял решение отказаться от выступлений на нормальном трамплине и сосредоточиться на оставшихся двух дисциплинах.

После прыжков с нормального трамплина первое место захватил действующий обладатель Кубка мира немец Эрик Френцель, следом за ним расположился, с отставанием в 1,5 балла, японец Акито Ватабэ, а третью строчку занял россиянин Евгений Климов, уступивший 6,8 балла лидеру. После прыжковой части отставания от лидера были переведены из баллов в секунды, из расчёта 1 балл = 4 секунды.

Лыжную гонку Френцель начал с гандикапом в 6 секунд от Ватабэ, но японец уже к отметке в 1,5 км смог догнать немца и на протяжении всей оставшейся дистанции эти два спортсмена шли рядом. Россиянин Евгений Климов, стартовавший третьим в 27 секундах от Френцеля очень быстро упустил свою позицию и в итоге к финишу он откатился на последнее 45-е место, отстав от победителя более, чем на 4 минуты. К отметке 4 км в 20 секундах позади лидеров сформировалась большая группа преследователей, которую попеременно возглавляли норвежцы Магнус Моан, Магнус Крог, итальянец Алессандро Питтин. Судьба золота решилась за 500 метров до финиша, когда Френцель совершил мощное ускорение, которое Ватабэ уже не смог поддержать. Бронзовую медаль завоевал Магнус Крог, сумевший в финишном створе опередить Питтина, при этом норвежец после прыжков с трамплина занимал лишь 20-е место, отставая от Френцеля на старте более, чем на минуту. Лучшее время в лыжной гонке показал бронзовый призёр Игр в Ванкувере Алессандро Питтин.

Для Френцеля эта медаль стала второй олимпийской наградой. В 2010 году немецкий двоеборец стал бронзовым призёром в эстафете. Акито Ватабэ и Магнус Крог получили свои первые олимпийские медали.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Прыжки с трамплина и лыжная гонка — официальные протоколы соревнований.